Die Surbiton Trophy 2018 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Juni 2018 in Surbiton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kingston upon Thames